Предтечев монастырь:

 Вяземский Предтечев монастырь
 Донецкий Предтечев монастырь
 Тульский Предтечев монастырь